Górczyna ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Lebus in Polen:

 Górczyna (Szlichtyngowa), Wohnplatz in der Gmina Szlichtyngowa
 Górczyna (Zwierzyn), deutsch Neu Gurkowschbruch, Wohnplatz in der Gmina Zwierzyn